Начальник военно-морских операций (, в русскоязычной литературе также переводится как Главком/Начальник (главного) штаба ВМС США или Главнокомандующий ВМС США) — высшая офицерская должность в военно-морских силах США.

Согласно § 5033 Статьи 10 Свода законов США, начальник ВМО США назначается на пост президентом США с согласия Сената на четырёхлетний срок из числа адмиралов ВМС. В военное время и в условиях объявленной Конгрессом США чрезвычайной ситуации, срок полномочий начальника ВМО может быть продлён, но не более чем на 4 года. От кандидата на должность начальника ВМО требуется значительный опыт работы в объединённых штабах, включая как минимум один полный тур в качестве флагманского офицера. Президент может отменить последнее требование, если посчитает это необходимым для национальных интересов.

По должности начальник ВМО имеет чин полного (четырёхзвёздного) адмирала и является членом Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ). Считается первым по старшинству офицером флота, за исключением случаев, когда офицер флота занимает должность председателя или вице-председателя ОКНШ.

Пост начальника ВМО является административным, он не осуществляет командования силами флота (как то подразумевает название должности). Командование силами ВМС осуществляют боевые командующие, подотчётные министру обороны. Начальник ВМО осуществляет общий надзор над организацией ВМС как подчинённый министра флота.

С 22 августа 2019 года пост начальника ВМО занимает адмирал Майкл М. Гилдей.

Полномочия и ответственность начальника ВМО США 
Согласно Уставу ВМС США, в вопросах командования, использования ресурсов и боевой подготовки ВМС начальник ВМО США подчинён непосредственно министру ВМС и подотчётен ему.

В обязанности начальника ВМО США входит:
 руководство Главным штабом ВМС ()
 предоставление министру ВМС на утверждение содержания оперативных планов и приказов по ВМС, разработанных в Главном штабе ВМС
 контроль за исполнением планов и приказов Главного штаба ВМС после утверждения их министром ВМС.
 контроль за деятельностью частей подразделений ВМС США и Корпуса морской пехоты по исполнению приказов министра ВМС (в соответствии с установленными законом полномочиями командующего объединёнными и специальными командованиями
 участие в работе Комитета по оборонной политике и других органов, в которые он входит по должности;
 исполнение прочих обязанностей, возложенных на него президентом, министром обороны и министром ВМС.

 В качестве члена Объединённого комитета начальников штабов начальник ВМО США также обязан детально информировать министра ВМС о:
 всех касающихся ВМС рекомендациях военного характера, внесённых членами ОКНШ на заседаниях комитета
 всех боевых операциях, реализуемых частями и подразделениями ВМС США

 Для координации действий сил ВМС и других видов Вооружённых сил США на региональном ТВД начальник ВМО США может быть по совместительству временно назначен начальником того или иного регионального Оперативного штаба (командования) ВС США. В рамках этих полномочий по его командованием находятся все силы и средства всех видов Вооружённых сил в зоне ответственности..

Начальник ВМО США ответственен перед министром ВМС за:
 организацию, обучение, оснащение и подготовку ВМС, включая подразделения, приданные объединённым командованиям;
 определение настоящих и будущих потребностей ВМС в личном составе, материалах, вооружении, пунктах базирования и обслуживании, включая определение количества и качества боевых сил, времени и места дислокации, приоритетов потребностей;
 подготовку командного и руководящего состава ВМС среди офицеров, старшин, матросов и гражданского персонала необходимой специализации, обеспечение высокого уровня компетентности, равных возможностей для продвижения, необходимого морального и материального стимулирования, престижности службы в ВМС;
 планирование и обеспечение медицинской помощи персоналу ВМС;
 организацию, управление и подготовку резерва ВМС;
 инспекцию подразделений ВМС с целью определения их эффективности, дисциплины, боеготовности;
 определение требований к ВМС, в целях планирования и проведения научно-исследовательских и конструкторских работ и тестирования с учётом долговременных и текущих условий и финансовых ограничений; обеспечение содействия заместителю министра ВМС по исследованиям, разработкам и закупкам в выполнении соответствующих программ;
 формулирование стратегических планов и политики ВМС, участие в формировании объединённых планов и политики;
 формулирование под руководством заместителя министра ВМС по финансовому управлению бюджетных предложений ВМС.

Начальник ВМО США под руководством министра ВМС осуществляет общее управление министерством ВМС в вопросах:
 эффективности поддержки оперативных сил ВМС и береговых подразделений;
 координации связанных между собой программ ВМС;
 безопасности;
 разведки;
 дисциплины;
 связи;
 обычаев и традиций;
 координации деятельности министерства в вопросах эффективности и экономии.

Начальник ВМО контролирует работы по правильному ведению Военно-морского регистра США (кроме исключения кораблей из регистра, которое контролируется приказами министра ВМС.

Список начальников ВМО США

Структура Главного штаба ВМС 
В аппарат начальника ВМО/Главного штаба ВМС входят:
 первый заместитель начальника Главного штаба ВМС
 несколько заместителей начальника Главного штаба ВМС
 помощники начальника Главного штаба ВМС
 начальник медицинского управления ВМС
 начальник отдела личного состава ВМС
 начальник правового управления ГУ ВМС
 главный капеллан ВМС
 начальники других функциональных и технических управлений ГУ ВМС
 начальники функциональных и технических управлений Корпуса морской пехоты США
 вольнонаемные гражданские специалисты ГУ ВМС и подчиненных ему управлений МО США

См. также 
 Вице-начальник военно-морских операций

Примечания 

Военно-морские силы США